Comitatul Carbon, conform  originalului din engleză, Carbon County, este numele a mai multor comitate din mai multe state din  după cum urmează

 Comitatul Carbon, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carbon, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carbon, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Carbon, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Carbon (dezambiguizare)''